Lechința peut désigner plusieurs localités de Roumanie

 Lechința, une ville du județ de Bistrița-Năsăud
 Lechința, une commune du județ de Mureș
 Lechința, une commune du județ de Satu Mare

ou la rivière Lechința, également en Roumanie.